Câineni se poate referi la:

 localități din România
 Comuna Câineni, Vâlcea
 localitatea Câinenii Mici, Vâlcea, reședința comunei Câineni
 localitatea Câinenii Mari, Vâlcea
 localitatea Câineni-Băi din județul Brăila